Circle (círculo en inglés) puede referirse a:

Música
 The Circle, título del undécimo álbum de estudio de la banda Bon Jovi.
 Circle Jerks, una veterana banda de hardcore punk formada en Hermosa Beach, California por Keith Morris y Greg Hetson en 1979.

Televisión
 Circle, serie de televisión surcoreana transmitida en el 2017.

Transporte
 Circle Line, el nombre de una línea del Metro de Londres.

Lugares
 Circle (Alaska), lugar designado por el censo situado en el área censal de Yukón–Koyukuk en el estado estadounidense de Alaska.
 Circle (Montana), pueblo ubicado en el condado de McCone en el estado estadounidense de Montana.
